Europaparlamentsvalet 1996 är benämningen på två val till Europaparlamentet:

 Europaparlamentsvalet i Finland 1996
 Europaparlamentsvalet i Österrike 1996